Zinsser steht für

 Christian Zinsser (1907–1993), deutscher Diplomat
 Ernst Zinsser (1904–1985), deutscher Architekt
 Ferdinand Zinsser (1865–1952), deutscher Dermatologe und Rektor der Universität zu Köln
 Hans Zinsser (1878–1940), US-amerikanischer Bakteriologe
 Judith Zinsser (* 1943), US-amerikanische Wissenschaftshistorikerin
 Otto Zinsser (1849–1919), hessischer Fabrikant und Politiker (NLP); Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Wilhelm Zinsser (1895–1945), deutscher Mediziner, Offizier und Politiker (NSDAP), MdL Braunschweig
 William Zinsser (1922–2015), US-amerikanischer Schriftsteller, Herausgeber und Literaturkritiker

sowie für:

 Brill-Zinsser-Krankheit

Siehe auch:
 Zinser
 Zinßer